Steinfließ steht für
 Kamienny Potok (Sopot), Stadtteil von Sopot, Woiwodschaft Pommern, Polen (deutsch Steinfließ bis 1945) 
 Miejska Wola (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (deutsch Steinfließ bis 1945)